Сезон 2018/19 — 104-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 27-й в Премьер-лиге, а также 113-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является компания Yokohama Rubber Company. Домашний комплект формы был представлен 11 мая. Футболку синего цвета, украшенную горизонтальными линиями красного и белого цветов, дополняют традиционные синие шорты и белые гетры с красно-синими полосами на колене. Выездной комплект формы был представлен 20 июля. Комплект представляет собой желтую футболку и шорты, а также гетры синего цвета с желтой полосой на голени. 5 сентября был представлен третий комплект формы. Это форма бирюзово-голубого цвета с оранжевыми гетрами. Динамический принт в центре футболки включает в себя воздушное изображение «Стэмфорд Бридж» и его окрестностей.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Резервная команда 

Источник: Профиль резервной команды

Команда U-18 

Источник: Профиль команды U-18

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 128 000 000

Зима

Пришли в аренду

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 37 800 000

Зима

Ушли в аренду

Лето

Зима

Статистика

Игры и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Клуб 
 По данным официального сайта.

Тренерский штаб

Другая информация

Соревнования

Общее

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Суперкубок Англии

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2018/19 — 26-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начался 10 августа 2018 года и завершился 12 мая 2019 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига Европы УЕФА

Группа L 
 См. также: Групповой этап Лиги Европы УЕФА 2018/19

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги Европы УЕФА 2018/19

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2018/2019
Челси